

Mitologia

Alessandro – figura della mitologia greca

Musica
Alessandro – opera di Georg Friedrich Händel

Onomastica
Alessandro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Alessandro Magno – re di Macedonia
Alessandro di Fere – tiranno di Fere in Tessaglia
Alessandro – figlio di Poliperconte
Alessandro – figlio di Lisimaco
Alessandro – figlio di Cratero
Alessandro – figlio di Erode il Grande
Alessandro – nipote di Erode il Grande
Alessandro – figlio di Demetrio I Poliorcete
Alessandro – satrapo, fratello di Molone
Alessandro – cantante italiano
Alessandro – imperatore bizantino
Papa Alessandro I – sesto papa della Chiesa cattolica dal 105/106 al 115/116
Alessandro di Alessandria – settimo papa della Chiesa copta dal 313 al 326
Antonella Alessandro – doppiatrice e attrice italiana
Bruno Alessandro – attore e doppiatore italiano

Teatro
Alessandro – tragedia perduta del poeta greco Euripide

Pagine correlate

Alessandro I
Alessandro II
Alessandro III
Alessandro IV
Alessandro V
Papa Alessandro
Sant'Alessandro
Alex
Alexander
Alessandra (disambigua)
Alessandria (disambigua)

Altri progetti